Jerzy Sado – polski inżynier mechaniki ciepłownictwa
 Sado (Japonia) – miejscowość i wyspa w Japonii
 Sado – parafia gminy Setúbal i jednocześnie miejscowość w Portugalii
 Sado (rzeka) – rzeka w Portugalii
 Yasutora Sado – główny bohater mangi i anime Bleach
 potoczny skrót od sadomasochizm i sadyzm
 SM Tb 89 F (1920-1940 jako "Sado"), torpedowiec